Recanto do Sol (Anápolis), bairro em Goiás
 Recanto do Sol (Barra Mansa), bairro no Rio de Janeiro
 Recanto do Sol (Campinas), bairro em São Paulo
 Recanto do Sol (São Pedro da Aldeia), bairro no Rio de Janeiro

Desambiguações de topônimos